Till Death Do Us Part (en français : Jusqu'à ce que la mort nous sépare) peut faire référence à :

Cinéma
 Till Death Do Us Part est un court-métrage américain sorti en 1911.
 Till Death Do Us Part est un film philippin réalisé par Ishmael Bernal en 1972.
 Till Death Do Us Part est un téléfilm canadien réalisé par Timothy Bond en 1982.
 Till Death Do Us Part est un film américain réalisé par Phil Leirness en 1995.
 Till Death Do Us Part (Ngoh oi nei) est un film hongkongais réalisé par Daniel Lee Yan-kong en 1998.

Télévision 
 Till Death Do Us Part est un épisode de la série télévisée américaine General Motors Presents, qui adapte le roman policier À la vie, à la mort de John Dickson Carr.
 Till Death Do Us Part, le titre original du double épisode : Jusqu'à ce que la mort nous sépare : Partie 1 et Partie 2 de la série télévisée américaine The Closer : L.A. enquêtes prioritaires (Saison 3).

Musique 
 Till Death Do Us Part est un album des Geto Boys sorti en 1993.
 Till Death Do Us Part est un album de Cypress Hill sorti en 2004.
 Till Death Do Us Part est un album de Deicide sorti en 2008.
 Till Death Do Us Part est une chanson de Madonna sur l'album Like a Prayer sorti en 1989.
 Till Death Do Us Part est une chanson de White Lion extraite de l'album Mane Attraction sorti en 1991.

Littérature 
 Till Death Do Us Part est le titre original d'un roman policier américain de John Dickson Carr, publié en 1944, et traduit en français sous le titre À la vie, à la mort.

Bande dessinée
 Till Death Do Us Part titre original de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, manga de Kyoko Negishi & Sakae Maeda